Die Unibet Premier League Darts 2020 war ein Einladungsturnier, das von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet wurde. Es war die 16. Ausgabe dieses Turniers. Das bei der Premier League erspielte Preisgeld floss nicht in die PDC Order of Merit ein, da es sich um ein Einladungsturnier handelte. Insgesamt fanden inklusive der Play-Offs 17 Spieltage statt.

Die Veranstaltungsreihe begann am 6. Februar 2020 im P&J Live in Aberdeen und endete am 15. Oktober 2020 in der Ricoh Arena in Coventry mit den Play-offs. Es war somit das erste Mal seit 2008, dass das Finale nicht in London stattfand. Ursprünglich hätte das Finale am 21. Mai 2020 stattfinden sollen. Nach Ausbruch der COVID-19-Pandemie wurden jedoch ab dem 7. Spieltag alle weiteren Spieltage verschoben. Nach mehreren Änderungen des Spielplanes wurde am 15. Juli 2020 entschieden, dass sechs der noch ausstehenden elf Spieltage ohne Zuschauer in Milton Keynes statt in Birmingham, Belfast, Leeds, Berlin und Rotterdam ausgetragen wurden. Am 17. August 2020 wurden weitere vier Spieltage nach Milton Keynes verlegt, sodass ursprünglich nur noch die Play-Offs mit Zuschauern ausgetragen wurden.

Den Sieg sicherte sich der Engländer Glen Durrant, welcher im Finale seinen Landsmann Nathan Aspinall mit 11:8 Legs besiegte. Er war damit der dritte Debütant nach Gary Anderson 2011 und Michael van Gerwen 2013, der die Premier League auf Anhieb gewinnen konnte. Außerdem war es Durrants erster Major-Titel bei der PDC.

Qualifikation 
Wie im Vorjahr qualifizierten sich die ersten vier Spieler der PDC Order of Merit (Stichtag: 1. Januar 2020, nach dem Finale der PDC World Darts Championship 2020) für die Premier League. Zudem erhielten fünf weitere Spieler durch die PDC sowie Sky Sports eine Wildcard für die Premier League. Das im Vorjahr aufgrund des Ausfalls von Gary Anderson eingeführte Format mit neun festen Teilnehmer und neun „Contendern“, jetzt als „Challenger“ bezeichnet, die jeweils an einem Spieltag der Vorrunde antreten, wurde beibehalten. Im Unterschied zum Vorjahr mussten James Wade, Mensur Suljović und Raymond van Barneveld das Teilnehmerfeld verlassen. Ersetzt wurden sie durch Gary Anderson, der seine Teilnahme im Vorjahr wegen Rückenschmerzen abgesagt hatte, sowie die Debütanten Nathan Aspinall und Glen Durrant.

Austragungsorte 

Hinweis: Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden alle Spieltage, welche zwischen dem 19. März und dem 21. Mai stattfinden sollten, verschoben.

Vorrunde

Spiele 
Der Spielplan wurde von der PDC am 20. Januar 2020 bekannt gegeben.

Tabelle 
Anmerkung: Nach neun Spieltagen scheiden Platz 9, sowie die Challenger aus. Da die Challenger keine Punkte erspielen können, sind sie in der Tabelle nicht aufgeführt.

Endrunde

Spiele 
Der Spielplan wurde von der PDC am 27. August 2020 bekannt gegeben.

Tabelle 
Anmerkung: Die verbleibenden acht Spieler spielen nochmals gegeneinander. Die ersten vier Plätze qualifizieren sich für die Play-Offs.

Play-Offs

Preisgeld 
Bei der Premier League wurden insgesamt £ 825.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich bei der Premier League um ein Einladungsturnier handelte, floss das Preisgeld nicht in die Weltrangliste, die PDC Order of Merit, ein.

Einzelnachweise 

2020
Dartveranstaltung 2020